Evgenij Platov – ex danzatore su ghiaccio russo
 Matvej Ivanovič Platov – generale russo
 Vasilij Nikolaevič Platov – compositore di scacchi lettone